O EQUAmat é uma competição de matemática para alunos do 3º Ciclo do Ensino Básico que faz parte da PmatE. No caso do 9º ano, são normalmente escolhidos 2 alunos de cada turma, que formam uma equipa, e vão à Universidade de Aveiro, participam para ver quem ganha.

São geralmente premiadas apenas as primeiras três equipas classificadas.

Ver também
 PmatE

Ligações externas
 Site Oficial do PmatE

Competições matemáticas
Ciência e tecnologia em Portugal